Агва Делгада има више значења:
 Агва Делгада (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Делгада, Лос Љанитос (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Делгада (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику